Топольница (укр. Топільниця) — топоним

Украина 
 Топольница — село в Яворовском районе Львовской области;
 Топольница — село в Самборском районе Львовской области;
 Топольница — река во Львовской области, правый приток Днестра.

Болгария 
 Топольница — река в Болгарии.